Бабарыкино — название населённых пунктов в России:

 Бабарыкино — посёлок в Становлянском районе Липецкой области.
 Бабарыкино — деревня в Кузнецком районе Пензенской области.
 Бабарыкино — деревня в Сердобском районе Пензенской области.
 Бабарыкино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Бабарыкино — село в Шегарском районе Томской области.

См. также 
 Малое Бабарыкино